Maurice Claude Malela-Soba est un homme politique congolais. Il est né à Kouta dans le district de Kinkala (dans la région du Pool) en 1947, et il est décédé le 18 novembre 2020 à Brazzaville.

Maurice Claude Malela-Soba a fait ses études primaires à l’école Saint Isidore de Linzolo, puis à la grande école de Poto-Poto à Brazzaville. Après son baccalauréat, il devient professeur des collèges, avant de poursuivre, en 1976, ses études à l’Université Marien-Ngouabi, à Brazzaville, où il obtient une licence en philosophie, devenant ainsi professeur certifié de lycée.

Maurice Claude Malela-Soba était membre du parti Congolais du travail (« PCT »). Il était membre du bureau politique du « PCT» depuis le 5e congrès ordinaire de 2019. Il a été réélu au poste de président du comité PCT de l’arrondissement 1 Makélékélé le 19 août 2020.

Maurice Claude Malela-Soba a occupé plusieurs postes politiques. Il a notamment été commissaire politique dans les départements de la Lékoumou et du Pool. Il fut aussi Préfet des départements du Niari (de 2000 à 2003) et des plateaux (de 2003 à 2012), et ambassadeur du Congo en République Centrafricaine. Il était aussi membre du conseil économique et environnemental.

Maurice Claude Malela-Soba est décédé à Brazzaville le 18 novembre 2020. Il a été (provisoirement) inhumé au cimetière du centre-ville de Brazzaville, avant d’être exhumé et réinhumé à Linzolo (dans le département du Pool) le 1er Septembre 2021.

Références 

Personnalité politique congolaise (RDC)
Décès à Brazzaville